Adu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sari Adu, vattendrag, Nusa Tenggara Barat, 
 Desa Adu, administrativ by, Nusa Tenggara Barat,

Kina 

 Adu (socken), Yunnan, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar